Christ Church Cathedral (Vancouver), uma catedral na cidade de Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá
 Christ Church Cathedral (Victoria), uma catedral na cidade de Victoria, Colúmbia Britânica, Canadá
 Christ Church Cathedral (Christchurch), uma catedral na cidade de Christchurch, Nova Zelândia

Desambiguação